Dominique Catta (1926-2018), bénédictin français, fondateur de l'abbaye de Keur Moussa ;
 Étienne Catta (1901-1974), chanoine français, fondateur de l'Opus sacerdotale ;
 Jean Catta (1913-1985), peintre et aquarelliste français
 Martine Laffitte-Catta (1942-), cofondatrice de la Communauté de l'Emmanuel ;
 Tony Catta (1884-1974), journaliste et écrivain français.